Une contrainte est une règle obligatoire qui réduit la liberté d'action.

Droit 

Canada
la contrainte est un moyen de défense en droit pénal canadien dont les critères sont précisés dans l'arrêt R. c. Ryan,  l'arrêt R. c. Ruzic et l'article 17 du Code criminel.

 France
 La contrainte judiciaire consiste à incarcérer une personne solvable qui n’est pas acquittée de certaines amendes ;
 la contrainte en droit pénal est une cause d'irresponsabilité, équivalente à la force majeure du droit civil. Elle peut être physique ou morale ;
 la contrainte au sens procédural est le titre émis par l'administration fiscale ou un organisme social pour contraindre un débiteur à payer ses dettes.

 Suisse
 La contrainte est définie par le Code pénal suisse (article 181). Voir aussi : menace.

Art 

 La contrainte artistique volontaire, une technique pour perturber sciemment la création artistique. Par exemple :
 la contrainte du prisonnier

Psychologie 

 La double contrainte exprime deux contraintes qui s'opposent, ce qui rend la situation a priori insoluble ;
 la contrainte de participation théorise l'intérêt que trouve un individu à s'engager dans un contrat.

Mathématiques 

 En mathématiques, l'optimisation définit une contrainte comme une égalité ou une inégalité que doivent satisfaire les solutions d'un problème, et qui complique généralement sa résolution.
 une contrainte holonome vient de l'existence d'une équation algébrique caractérisant l'état du système
 en informatique théorique, voir problème de satisfaction de contraintes

Techniques 

 En ingénierie, une contrainte technique est une condition à satisfaire. 

 En résistance des matériaux, une contrainte mécanique est une force divisée par une surface, est donc homogène à une pression. On étudie notamment :
 le tenseur des contraintes ;
 la concentration de contrainte ;
 la contrainte équivalente ;
 la contrainte de cisaillement ;
 la contrainte principale

 En informatique, la programmation par contraintes consiste à spécifier son problème à l'aide de relations appelées contraintes.  La programmation par contraintes concerne la résolution de problèmes d'optimisation. Voir :
 Problème de satisfaction de contraintes.

 En informatique, la contrainte d'intégrité permet de garantir la cohérence d'une base de données lors de ses mises à jour

Biologie 
 La contrainte est un concept central en Evo-Devo. Elle permet de relier l’Évolution et le développement.

Autres usages 
 La Contrainte, nouvelle de Stefan Zweig parue en 1929.

Notes et références

Voir aussi 

 Menace (droit)
 Stress